Сирауки ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эстелья. Занимает площадь 41,4 км². Население — 502 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Наварры